Austria:
 Lieser – rzeka, dopływ Drawy

Niemcy:
 Lieser – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Lieser – rzeka, dopływ Mozeli

Osoby:
 Justus Lieser – austriacki przedsiębiorca

Zobacz też:
 Lyser